версія №1 Це слово означає непотрібні нутрощі вбитої тварини, які викидаються.

версія №2

Прізвище Нечволод, швидше за все, пов'язана з назвою села Нечволодівка, розташованого в Куп'янському районі Харківської області та заснованого в XVIII столітті. Сам же топонім, імовірно, утворився від злиття слів «неча», тобто «Щось» і «волод» - «володіти, володіти». Цілком можливо, що засновник роду Нечволод був корінним жителем цього поселення.

Коріння прізвища по всій видимості знаходяться на півдні України в Харківській і Херсонській областях, оскільки саме тут зосереджена значна кількість носіїв фамі-ща і є кілька населених пунктів з похідними від прізвища назвами. Відповідно, за основу дворянських прізвищ бралося назва тих місць, якими володіли привілейовані класи. Оскільки топонімічні прізвища містили вказівку не тільки на приналежність до конкретної сім'ї, а й на ставлення до певного географічного об'єкту, то спочатку вони представляли собою прикметники з різними формантами: прізвища на - ський / -цький і -анін / -янин належать в основному знаті і дворянству; прізвища на -ітов / -ічев, -інов, -цев, - яків / -аков, - ників, -ін, -их / -их - представникам всіх інших станів.
 Нечволодов Олександр Дмитрович (*25 березня 1864 — †25 грудня 1938, Париж) — військовий і громадський діяч, історик.
 Нечволод Микола Кузьмич (*11 січня 1937) — український педагог.
Прізвища